

Столетово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Карлово.
 Столетово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Опан.